Hallgrímsson ist ein isländischer Name.

Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Hallgrímur. Die weibliche Entsprechung ist Hallgrímsdóttir (Tochter des Hallgrímur).

Namensträger 
 Árni Þór Hallgrímsson (* 1968), isländischer Badmintonspieler
 Ásgeir Örn Hallgrímsson (* 1984), isländischer Handballspieler und -trainer
 Geir Hallgrímsson (1925–1990), isländischer Politiker
 Heimir Hallgrímsson (* 1967), isländischer Fußballtrainer
 Jónas Hallgrímsson (1807–1845), isländischer Dichter
 Viktor Gísli Hallgrímsson (* 2000), isländischer Handballspieler

Patronym
Isländischer Personenname